Kapelle zu den 14 Nothelfern ist der Name von:

 Kapelle zu den 14 Nothelfern (Apfeltrach), Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Kapelle zu den 14 Nothelfern (Sägemühle), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen